Le sigle SVL, constitué des  trois premières lettres de l'alphabet, peut faire référence à :

Zoologie 
 SVL est l'abréviation de l'anglais , c'est-à-dire la longueur du museau au cloaque, donc sans compter la queue.

Organismes 
 SVL, code AITA de l'aéroport de Savonlinna, en Finlande
 SVL,  (Société vénitienne lagunaire). Société de liaison maritime à Venise antérieure à la 
 SVL (Soqosoqo ni Vakavulewa ni Taukei), un parti politique aux Fidji